«Лиса-строитель» — советский рисованный мультфильм 1950 года, созданный по басне Крылова на студии «Союзмультфильм». Последний мультфильм Пантелеймона Сазонова, а также ремейк мультфильма 1936 года.

Сюжет 
Когда-то давно жил Лев, и было у него большое поместье с курятником, однако куры водились у него плохо. То сами куры пропадали, то их воровали. Лев поставил высокую деревянную ограду, что не понравилось Лисе, которая частенько воровала кур у Льва. На следующий день хитрая отправилась ко Льву, чтоб показать свой проект строительства ограды — в котором была запроектирована возможность пролезать через тайники в курятник. И вот, когда строительство завершилось, Лиса пробралась ночью в курятник. И, хотя некоторым курам удалось спастись, когда Лев начал погоню за Лисой, было уже слишком поздно. Мультфильм заканчивается фразой «Беда, коль ты и сам не знаешь, кому работу доверяешь».

Создатели мультфильма 
 Сценарий: Семён Нагорный
 Режиссёр: Пантелеймон Сазонов
 Художник: Сюзанна Бялковская
 Художники-мультипликаторы: Татьяна Фёдорова, Лидия Резцова, Михаил Ботов, Вадим Долгих, Игорь Подгорский, Юрий Прытков, Фёдор Хитрук
 Художники-декораторы: Ольга Геммерлинг, Ирина Светлица
 Оператор: Анатолий Великохатько
 Композитор: Иосиф Ковнер
 Звукооператор: Николай Прилуцкий
 Ассистент художника — Гражина Брашишките
 Ассистент режиссёра — Г. Бродская
 Роли озвучивали (в титрах не указан) - ?

Переозвучка 
 В 2001 году мультфильм был отреставрирован и заново переозвучен компаниями ООО «Студия АС» и ООО «Детский сеанс 1». В новой версии была полностью заменена фонограмма, к переозвучиванию привлечены современные актёры, в титрах заменены данные о звукорежиссёре и актёрах озвучивания. Переозвучка была крайне негативно воспринята как большинством телезрителей, так и членами профессионального сообщества. Качество реставрации изображения также иногда подвергается критике.
 Озвучивание 2001 года:
 Юльен Балмусов — лев
 Владимир Конкин — рассказчик
 Ирина Маликова — лиса
 Виталий Ованесов — осел

Примечания

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1950 года
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Александра Иванова
Мультфильмы Пантелеймона Сазонова
Мультфильмы по басням Ивана Крылова
Мультфильмы о говорящих лисах